Výraz joch má více významů. Původní význam je německý termín pro plošnou jednotku jitro.

Další významy 

 Joch, obec ve francouzském departementu Pyrénées-Orientales

 Antonín Joch (* 1955), strojní inženýr a slévárenský technolog
Erich Joch (1913-2003), německý atlet
Jindřich Joch (* 1963), slovenský generál
Johann Georg Joch (1676-1731), německý evangelický teolog
Lena Jochová (* 1994), německá skeletonistka
Miroslav Joch (* 1977), český politik
Peter Joch (* 1962), německý historik umění
Roman Joch (* 1971), český politik
Tobias Joch (* 1991), německý herec
Winfried Joch (* 1935), německý sportovní vědec